Toponímia:
 Córdoba (Argentina), capital de la província argentina del mateix nom
 Córdoba  o Còrdova , ciutat capital de la província andalusa del mateix nom 
 Córdoba (Veracruz), ciutat a l'estat de Veracruz (Mèxic)
 Córdoba (Durango), ciutat a l'estat de Durango (Mèxic)
 Bisbat de Còrdova, diòcesi sufragània de l'arxidiòcesi de Sevilla que comprèn aproximadament la província de Còrdova (Andalusia, Espanya) 
 Bisbat de Córdoba, seu de l'Església Catòlica a Mèxic, sufragània de l'arquebisbat de Jalapa, i que pertany a la regió eclesiàstica Golfo
 Califat de Còrdova, califat omeia que va existir a la península Ibèrica entre l'any 929 i el 1031
 Catedral de Còrdova
 Comarca de Còrdova, comarca d'Andalusia
 Departament de Córdoba, departament colombià
 Emirat de Còrdova, emirat independent que va existir a la península Ibèrica entre l'any 756 i el 929
 Estació de Córdoba, estació de ferrocarril propietat d'Adif, situada a la ciutat andalusa de Còrdova
 Província de Còrdova, província de la comunitat autònoma d'Andalusia
 Província de Córdoba (Argentina), província argentina situada al centre del país
 Regne de Còrdova, província de la Corona de Castella entre l'any 1236 i el 1833 
 República de Còrdova o República de Qurtuba, taifa republicana que va existir a la península Ibèrica entre l'any 1031 i el 1070
 Biografies:
 Danilson Córdoba (Quibdó, 1986), futbolista colombià 
 Francisco Hernández de Córdoba (descobridor de Yucatán), (1475? − 1517)
 Francisco Hernández de Córdoba (fundador de Nicaragua), (? - 1526)
 Gonzalo Fernández de Córdoba, militar i noble andalús al servei dels Reis Catòlics (1453 - 1515)
 Iván Ramiro Córdoba Sepúlveda, futbolista colombià
 Martín de Córdoba y Mendoza, religiós que ocupà els bisbats de Tortosa, Plasència i Còrdova (1510 - 1581)
 Óscar Eduardo Córdoba Arce, porter de futbol retirat colombià
 Roberto Córdoba Asensi, ciclista espanyol
 Miscel·lània:
 Tractat de Córdoba, document que acorda la independència de Mèxic 
 Córdoba (moneda), moneda de Nicaragua
 SEAT Córdoba, automòbil de turisme del segment B produït pel fabricant SEAT
 Córdoba Club de Fútbol, club de futbol de la ciutat de Còrdova (Andalusia)